Nikiasz (politikus) Athéni politikus a peloponnészoszi háború idején
Nikiasz (grammatikus)